Chevalier de Saxe bezeichnet folgende Personen: 
 Johann Georg von Sachsen (1704–1774), ein illegitimer Sohn Augusts des Starken
 Joseph Xavier von Sachsen (1767–1802), ein Sohn von Franz Xaver von Sachsen